Amalie Baisch (1859-1904), romancière allemande ;
  (1937-2005), journaliste allemand ;
 Hermann Baisch (1846-1894), peintre et aquafortiste allemand ; 
  (1976-), romancière allemande ;
 Otto Baisch (1840-1892), peintre, poète et écrivain d'art allemand ;
  (1903-1990), sculpteur allemand ;
  (1805-1864), lithographe allemand.
 
Patronyme germanique